O pavimento flutuante define-se por um "chão" em madeira ou derivados, assente na laje ou placa de uma casa, para melhorar o aspecto ou ambiente das divisões. Em cima da laje ou placa é assente uma manga plástica, para impedir a subida de humidades presentes nestas laJes, uma manta em polietileno, semelhante a uma esponja que vai impedir que eventuais areias que tenham ficado na laJe entrem em contacto directo com o flutuante e criar ruídos, e finalmente o dito flutuante. Os flutuantes definem-se como flutuantes em madeira(fabricados com camadas de madeiras, com um overlay em madeira nobre envernizada), e flutuantes estratificados (imitam tons e cores de madeiras já acabadas).

Residências do Brasil